Трасер (, від  — те що має справу з «trace») — загальнозапозичений з англійської мови термін, у технічних науках — чужорідна речовина, змішана з даною речовиною з метою визначення розподілу або місцезнаходження останньої.

Розрізняють:

 трасер ізотопний :
 1. Хімічна сполука, яка відрізняється лише ізотопним складом від тієї, яку треба відстежити.
 2. Ізотоп (радіоактивний чи стабільний) того елемента, що відслідковується.

 трасер фізичний — трасер, фізично прикріплений до об'єкта, що відслідковується.

 трасер хімічний — додана в суміш хімічна речовина, близька за своїми властивостями до тієї, що відслідковується.

 трасер радіоактивний — фізичний чи хімічний трасер, що несе радіоактивну мітку, радіоактивність якої є достатньою для реєстрації в даних умовах.

 трасер мічений:

 однорідно мічений трасер — трасер з однорідно розподіленою міткою, тобто коли всі атоми елементів мічені в однаковому ізотопному відношенні.
 номінально мічений трасер — трасер, що в основному має мітку в певному положенні.
 специфічно мічений трасер — трасер, у якому мітка розташована в чітко окресленому місці.
 стереоспецифічно-мічений трасер — трасер, в якому мітка розташована в стереоспецифічному положенні.

Див. також 
 траса
 трек
 трекер

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Методи
Хімічні речовини
Термінологія